Дми́трий Тему́рович Пóзов (род. 11 июня 1985, Старый Оскол, Белгородская область, РСФСР, СССР) — российский комик, видеоблогер, телеведущий, участник шоу «Импровизаторы» на СТС.
Ведущий интернет-программ на YouTube-канале «Площадка».

Биография 
Родился 11 июня 1985 года в городе Старый Оскол. Учился в художественно-эстетической гимназии №2 (ныне Гимназия №18) города Старый Оскол, окончил школу с золотой медалью.

В 2003 году Дмитрий поступил в Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко на специальность стоматолога. Окончил ординатуру и аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка и изучение свойств акрилового полимера, модифицированного наноразмерными частицами кремния (клинико-экспериментальное исследование)», присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

Был капитаном школьной команды КВН, которая входила в состав Второй лиги Старого Оскола, принимал участие в написании шуток и создании декораций. Продолжил играть в КВН в университете, где вместе с другими студентами создал команду КВН. Эта команда играла в Студенческой лиге и вышла в Центральную лигу «Старт». Позже Дмитрий стал автором для ещё одной команды, которая в результате объединилась с созданной при участии Позова студенческой командой КВН и играла в Первой лиге под названием «Москва-Спартак». Покинув эту команду, Дмитрий какое-то время играл в женской команде «Бусики на шее» (был единственным мужчиной в составе). Эта команда принимала участие в Высшей украинской лиге и Центральных лигах. Прекратив выступать в её составе, Дмитрий принял решение перестать заниматься КВНом.

После этого Дмитрий получил предложение от Стаса Шеминова (в будущем креативный продюсер шоу «Импровизация») выступать в клубе, где на тот момент работал арт-директором. Позже Стас предложил ему попробовать свои силы в жанре импровизации, и уже через некоторое время появилось импровизационное шоу «Спорный вопрос», в котором вместе с Дмитрием и другими участниками также играл давний подопечный Дмитрия и его будущий коллега по шоу «Импровизация» Антон Шастун.

В 2013 году, после выступления на «Comedy Баттле», Антон Шастун показал креативному продюсеру телеканала ТНТ Вячеславу Дусмухаметову выступление импровизационного театра «Спорный вопрос», и тот пригласил их на переговоры в Москву. В столице их команду объединили с коллективом петербургского импровизационного театра «CraЗy» (в числе которого были будущие коллеги Дмитрия по шоу «Импровизация» Арсений Попов и Сергей Матвиенко).

В обновлённом составе молодые люди начали заниматься созданием нового телевизионного шоу в жанре импровизации. Работа над его форматом и попытки сделать из театрального формата телевизионный заняли почти три года. После двух неудачных пилотных выпусков, ухода из состава коллектива Антона Захарьина и перехода ещё одного воронежского актёра, Андрея Андреева, в креативную команду проекта, сформировывается актёрский состав будущего шоу «Импровизация»: Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун и Арсений Попов. В этом составе актёры снимаются в третьем пилотном выпуске, и в результате 5 февраля 2016 года на ТНТ состоялся первый выпуск шоу «Импровизация». Программа получила положительные отзывы зрителей и журналистов и с момента выхода стабильно держится в группе лидеров в возрастной категории от 14 до 44 лет.

16 октября 2016 года Дмитрий создает Youtube-канал «Pozov Rec», на который выкладывает видеоблоги с гастролей шоу «Импровизация», где показывает самые интересные и запоминающиеся моменты закулисной жизни. В настоящее время канал (в формате видеоблогов) закрыт, ролики удалены. 3 марта 2020 года Дмитрий возобновил деятельность на своём Youtube-канале, предварительно переименовав его в «Поз и Кос». На канале Дмитрий Позов вместе с Романом Косицыным обсуждают актуальные темы, связанные с футбольной тематикой, а также приглашают к себе самых различных звёздных гостей от коллег до звёзд русского шоу-бизнеса. Канал в настоящее время переименован и фигурирует под названием «Площадка». Позов ведет его один. В своем Инстаграм он объявил о том, что Роман Косицын больше не будет заниматься ведением канала. Дмитрий является ведущим шоу «Семейное Дерби» на YouTube-канале WoW.

В настоящее время Дмитрий продолжает сниматься в шоу «Импровизация», является одним из членов жюри проекта «Импровизация. Команды» и активно развивает Youtube-канал «Площадка», на котором выходят шоу: «Биографии», «Футбольные зашквары», «Номинации» и др.

Личная жизнь 
С 2010 года начал встречаться с Екатериной Добрачевой, участницей команды КВН. Свадьба состоялась 31 августа 2012 года. 18 октября 2015 года у пары родилась дочь Савина, 1 августа 2019 года родился сын Теодор.

Участие в шоу

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Позов Вокруг ТВ

Телеведущие ТНТ